Metástasis puede referirse a:

 Metástasis, proceso de propagación de un foco canceroso.
 Metástasis (Xenakis), obra orquestal de Iannis Xenakis.
 Metástasis (serie de televisión), serie de televisión colombiana.